Ottow ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Ottow (1830–1899), deutsche Missionarin
 Benno Ottow (1884–1975), deutscher Gynäkologe
 Carl Wilhelm Ottow (1827–1862), deutscher Missionar
 Fred Ottow (1886–1969), deutscher Übersetzer, insbes. aus dem Russischen
 Johann-Christoph Ottow (1922–2012), deutscher Architekt
 Johannes C. G. Ottow (1935–2011), deutsch-niederländischer Mikrobiologe
 Mutius Aloys Ottow (1809–1884), Richter und Politiker im Paulskirchenparlament